Солина може да се односи на:

Насеља
 Велика Солина, насеље у граду Глини, Банија, Република Хрватска
 Мала Солина, насеље у граду Глини, Банија, Република Хрватска

Реке
 Солина, река у Босни и Херцеговини